Женская национальная сборная Франции по софтболу — представляет Францию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация бейсбола и софтбола Франции (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Франции по софтболу

Ссылки 
  (Федерация бейсбола и софтбола Франции, официальный сайт)
 
 
 
 
 

Франция
Софтбол во Франции
Софтбол женская